Бузук — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бузук, Марк Сергеевич (род. 1968) — российский бизнесмен, менеджер.
 Бузук, Пётр Афанасьевич (1891—1938) — русский, советский, украинский и белорусский языковед-славист, педагог.